Aircar oder Air car steht für:

 KleinVision Aircar, Flugauto der Firma KleinVision
 Compressed air car, mit Druckluft angetriebenes Auto, siehe Druckluftauto